Het ATP-toernooi van San José 2011 (officieel: SAP Open) werd van 7 tot en met 13 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het HP Pavilion.
Titelverdediger is de als eerste geplaatste Fernando Verdasco

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

San José
ATP-toernooi van San José